Glyphyalinia roemeri är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och James Henry Ferriss 1906.  Glyphyalinia roemeri ingår i släktet Glyphyalinia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
roemeri